Uluğ ist der Familienname folgender Personen:
 Derya Uluğ (* 1986), türkische Sängerin
 İsmet Uluğ (1901–1975), türkischer Fußballspieler und -funktionär